NRD – Niemiecka Republika Demokratyczna
 NRD – Najlepsza Rockowa Dwudziestka, lista przebojów radia Eska ROCK
 NRD – polski zespół muzyczny
 NRD – kod ICAO linii lotniczych Nordic Regional
 NRD – kod IATA lotniska Norderney